Steaua Bukarest steht für:

 CSA Steaua Bukarest (ehemals ASA Bukarest, CSCA Bukarest und CCA Bukarest), Sportverein aus Bukarest, Rumänien
 dessen Eishockeyabteilung, siehe Steaua Bukarest (Eishockey)
 dessen Fußballabteilung, siehe Steaua Bukarest (Fußball)
 dessen Handballabteilung, siehe Steaua Bukarest (Handball)
 FCSB Bukarest (ehemals ASA Bukarest, CSCA Bukarest, CCA Bukarest und Steaua Bukarest), Fußballverein aus Bukarest, Rumänien